C’mon, C’mon — четвёртый студийный альбом американской певицы Шерил Кроу, вышедший в 2002 году. В 2003 году диск получил премию Грэмми За лучшее женское вокальное рок-исполнение, плюс ещё 3 номинации на За лучший рок-альбом года и За лучшее женское вокальное поп-исполнение. В записи песен участвовали такие звёзды как Дон Хенли, Ленни Кравиц, Стиви Никс, Гвинет Пэлтроу, Эммилу Харрис, Лиз Фэр. C’mon, C’mon достиг второго места в британском хит-параде UK Album Chart и позиции № 2 в американском чарте Billboard 200. Продажи в США к январю 2008 года превысили 2 млн копий и альбом получил платиновый сертификат RIAA.

Список композиций

Награды

Grammy Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="4"|2003 || C’mon, C’mon || Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом || 
|-
|«Steve McQueen» || Best Female Rock Vocal Performance || 
|-
| «Soak Up the Sun» || Best Female Pop Vocal Performance || 
|-
| «It’s So Easy» (Duet with Don Henley) || Best Pop Collaboration with Vocals || 
|-

American Music Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;"|2003 || Шерил Кроу (исполнитель) || Favorite Pop/Rock Female Artist|| 
|-

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Сертификации

Участники записи 

 Шерил Кроу — орган, acoustic guitar, bass, piano, аккордеон, электрогитара, клавишные, Hammond organ, ведущий и бэк-вокал, Fender Rhodes, Wurlitzer, Moog bass, tambo drums, марокканские барабаны
 Jeff Anthony — ударные, программирование ударных
 Charlie Bisharat — скрипка
 Doyle Bramhall II — гитара, электрогитара, бэк-вокал
 Matthew Brubeck — виолончель, аранжировка струнных
 Lenny Castro — перкуссия, конга, shaker
 Keith Ciancia — орган, клавишные, string samples
 Joe Deninzon — скрипка
 Joel Derouin — скрипка, концертмейстер
 Mike Elizondo — бас
 Davey Faragher — upright bass
 Mitchell Froom — аранжировка струнных
 Matt Funes — альт
 Berj Garabedian — скрипка
 David Gold — альт
 Douglas Grean — электрогитара, клавишные
 Joyce Hammann — скрипка
 Emmylou Harris — вокал
 Don Henley — вокал
 Jill Jaffe — скрипка
 Brad Jones — бас
 Steve Jordan — drums, tambo drums, Moroccan drum
 Suzie Katayama — виолончель, концертмейсер
 Julia Kent — cello
 Michelle Kinney — cello
 Lenny Kravitz — вокал в «You’re an Original»
 Ron Lawrence — альт
 Brian MacLeod — drum fills
 Natalie Maines — vocals
 Wendy Melvoin — электрогитара
 Stevie Nicks — вокал
 Gwyneth Paltrow — вокал
 Paul Peabody — альт
 Shawn Pelton — ударные, bells, drum loops
 Liz Phair — vocals
 Matthew Pierce — violin
 Lorenza Ponce — violin, string arrangements
 Michele Richards — violin
 Craig Ross — guitar, electric guitar, rhythm guitar
 Jane Scarpantoni — cello, contractor
 John Shanks — bass, electric guitar, drum loops, percussion programming
 Keith Schreiner — drum programming
 Debra Shufelt — viola
 Antoine Silverman — violin, concert master
 Daniel Smith — cello
 Tim Smith — acoustic guitar, bass, electric guitar, background vocals
 Jeremy Stacey — percussion, drums, toy piano, synthesizer strings, Moog lead, drum loops, string arrangements
 Rudy Stein — cello
 Peter Stroud — acoustic guitar, guitar, electric guitar, background vocals, slide guitar, Wurlitzer, acoustic 12 string guitar, drum loops
 Shari Sutcliffe — contractor
 Marti Sweet — violin
 Hiroko Taguchi — violin
 Benmont Tench — organ, piano, Hammond organ
 Jeff Trott — acoustic guitar, bass, electric guitar, lap steel guitar, drum programming
 Soozie Tyrell — violin
 Joan Wasser — violin
 Evan Wilson — viola
 Garo Yellin — cello
 Don Henley — co-lead vocals on «It’s So Easy»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы A&M Records
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»
Альбомы Шерил Кроу